Италия участвовала в конкурсе песни «Евровидение» с 1956 года по 1997 год. Италия — одна из семи стран, которая участвовала в первом конкурсе (1956 года). В некоторые из 1980-х и 1990-х годов и затем с 1997 по 2010 годы подряд Италия не принимала участие в конкурсе. Входит в «Большую пятёрку» стран Евровидения, которым автоматически обеспечено место в финале, минуя полуфиналы.

Страна трижды побеждала (на конкурсах 1964 и 1990, 2021 годов) и, соответственно, трижды проводила Евровидение в следующие годы (1965, 1991, 2022). 

На специальном телешоу-конкурсе лучших песен Евровидения, посвящённом 50-летнему юбилею конкурса, в 2005 году заняла второе место.

За 45 лет участия Италия получила в финале 3769 баллов.

Отсутствия 
Италия отказывалась от участия в конкурсе несколько раз. Первый раз — в 1981 году, когда телерадиокомпания RAI заявила, что в Италии интерес к конкурсу уменьшился. В 1983 году Италия снова участвовала в конкурсе.

В 1986 году RAI решила, что Италия не будет участвовать в «Евровидении». В 1987 году Италия вновь вернулась на конкурс.

С 1994 года по 1996 год Италия снова не принимала участие в конкурсе, так как RAI отметила отсутствие интереса. В 1997 году Италия опять вернулась, после чего прекратила своё участие, не давая этому объяснений.

Тем не менее, в 2008 году два итальянских музыканта Винче Темпера и Тото Кутуньо высказали своё сожаление по поводу того, что Италия не участвует в конкурсе песни «Евровидение».

В 2010 году Италия изъявила желание вернуться на конкурс и приняла участие в Евровидении 2011, которое прошло в немецком Дюссельдорфе. Представитель Италии Рафаэль Гуалацци занял второе место с песней «Follia d'amore» («Безумие любви»).

Участники  
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Как принимающая страна 
Италия трижды принимала у себя конкурс.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Перечень участников «Евровидения» от Италии на официальном сайте конкурса